Jerome Harmon, né le  à Gary (Indiana) aux États-Unis, est un ancien joueur de basket-ball professionnel américain. Il mesure 1,93 m.

Biographie

Université 
 1989 - 1991 :  University of Louisville (NCAA)

Clubs 
 1991 - 1992 :  Louisville Shooters ( GBA )
 1992 - 1993 :  Rochester Renegade (CBA)
 1993 - 1994 :  Columbus Horizon (CBA)
 1994 - 1995 :  Fort Wayne Fury (CBA)
puis  Philadelphia Sixers (NBA)
 1995 - 1996 :  Grand Rapids (CBA)
puis  Trieste (Lega A)
 1996 - 1997 : 
 1997 - 1998 :  Yakima Sun Kings (CBA)
 1998 - 1999 :  Cholet (Pro A)
puis  Antibes (Pro A)

puis  Chalon-sur-Saône (Pro A)
 1999 - 2000 :
 2000 - 2001 :  Lausanne (Ligue Nationale A)
 2001 - 2002 :

Palmarès

Sources 
 Maxi-Basket
 Le journal de Saône-et-Loire

Références

Liens externes 
 
 

Joueur américain de basket-ball
Naissance en février 1969
Naissance à Gary (Indiana)
Joueur de basket-ball des Cardinals de Louisville
Joueur du Renegade de Rochester
Joueur de l'Horizon de Columbus
Joueur du Fury de Fort Wayne
Joueur des 76ers de Philadelphie
Joueur des Hoops de Grand Rapids
Joueur du Pallacanestro Trieste
Joueur des Sun Kings de Yakima
Joueur de Cholet Basket
Joueur de l'Olympique d'Antibes Juan-les-Pins
Joueur de l'Élan sportif chalonnais
Joueur de Lausanne MB